Матчи финалов ЖНБЛ сезона 1993 проводились с 20 августа по 4 сентября 1993 года. В финалы сезона вышли четыре лучшие команды по итогам регулярного первенства. Все раунды финалов состояли всего из одного матча. Чемпионом, в первый раз в своей истории, стала команда «Сидней Флэймз», которая со счётом 65:64 обыграла клуб «Перт Брейкерс». «Сидней» во второй раз вышел в большой финал ЖНБЛ и в одном из них стал триумфатором турнира, «Перт» же в свою очередь также во второй раз добрался до решающей стадии финалов, имея в своём активе одну победу. Самым ценным игроком финала стала Энни Бёрджесс, впервые завоевавшая этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Перт — Данденонг — 83-68

Сидней — Аделаида — 64-59

Предварительный финал

Аделаида — Перт — 66-68

Большой финал

Составы участников финала

Сидней — Перт — 65-64

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1993
Финалы ЖНБЛ